Gisela de Suabia (989 o 990-Goslar, 14 de febrero de 1043) fue la hija de Herman II de Suabia y Gerberga de Borgoña. Ambos progenitores descendían de Carlomagno.

Vida
Se casó primero con Bruno I, conde de Brunswick, en 1002. Su segundo matrimonio fue con Ernesto I, duque de Suabia, quien heredó Suabia a través de ella a la muerte del hermano de Gisela, Herman III. Tras su muerte en 1015, se convirtió en regente de su hijo Ernesto II. Entonces le quitaron la regencia basándose en que estaba demasiado estrechamente relacionada con su difunto marido.

Su tercer matrimonio, en 1016 o 1017, fue con Conrado, quien se convertiría en emperador en el año 1027. Aribo, arzobispo de Maguncia se negó a coronarla, porque afirmaba que Gisela y Conrado tenían un parentesco demasiado estrecho. Trece días después de que su esposo fuera coronado, Peregrino, arzobispo de Colonia la coronó a ella como emperatriz de Alemania.

Tuvo parte activa en la política, acudiendo a consejos imperiales y haciendo que su pariente Rodolfo III de Borgoña transfiriera la sucesión de su reino a su esposo. También participó en varios sínodos eclesiásticos.

Cuidó de las hijas de su hermana Matilde, Sofía, condesa de Bar y Beatriz de Bar, que tendrían en el futuro importantes papeles políticos como condesa de Bar y regente de Toscana, respectivamente.

Después de la muerte de Conrado en el año 1039, ella y su hijo Enrique lideraron el cortejo fúnebre.

Gisela murió de disentería en el palacio real de Goslar en 1043. Está enterrada en la cripta de la catedral imperial de Espira, Alemania, junto con varios emperadores y otros miembros de la familia imperial. Cuando su tumba fue abierta se descubrió que el cuerpo momificado de Gisela medía 172 cm de alto, y tenía el pelo largo y rubio.

Descendencia
Con Bruno I de Brunswick tuvo:

Liudolfo, margrave de Frisia (h. 1003-1038)
 otro hijo y dos hijas

Con Ernesto I, duque de Suabia tuvo dos hijos:

Ernesto II, duque de Suabia (h. 1010 - 17 de agosto de 1030)
Herman IV, duque de Suabia (h. 1015 - 28 de julio de 1038)

Con el emperador Conrado II tuvo tres hijos:

Enrique III, sacro emperador romano (28 de octubre de 1017 - 5 de octubre de 1056)
Matilde (1027 - enero de 1034), comprometida con Enrique I de Francia
Beatriz (h. 1030 - 26 de septiembre de 1036)

Ancestros

Notas

Referencias
 
 
"Women in power 1000-1100" from Guide2womenleaders.com, accedido el 15 de enero de 2007
 Braunschweigisches Biographisches Lexikon, Appelhans 2006, ISBN 3-937664-46-7

Consortes de Borgoña
Dinastía salia
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XI
Regentes de Alemania
Reinas consortes de Italia
Suabia
Reinas consortes de Alemania del siglo XI
Dinastía conradina